5 miejscowości w Polsce: 
 Rąbież – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ciechanowskim, w gminie Opinogóra Górna 
 Rąbież – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płońskim, w gminie Naruszewo
 Rąbież – wieś w woj. mazowieckim, w pow. węgrowskim, w gminie Korytnica 
 Rąbież – wieś w woj. mazowieckim, w pow. węgrowskim, w gminie Wierzbno 
 Rąbież – osada w woj. wielkopolskim, w pow. krotoszyńskim, w gminie Krotoszyn

Zobacz też: Rąbież Gruduski, Tokary-Rąbież